Il doppio del Chennai Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Xavier Malisse e Dick Norman erano i detentori del titolo, ma Norman ha deciso di non partecipare,
solo Malisse ha partecipato facendo coppia con Gilles Müller, ma ha perso al 1º turno contro Igor' Kunicyn e Jim Thomas.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana hanno vinto in finale 6–4, 7–5, contro Marcos Baghdatis e Marc Gicquel.

Teste di serie

 Yves Allegro /  Nicolas Mahut (quarti)
 Jaroslav Levinský /  Michal Mertiňák (quarti)

 Jürgen Melzer /  Alexander Peya (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Lovro Zovko (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Chennai Open 2008
ATP Tour 2008